Jasuko Konoe (近衛 甯子, Konoe Jasuko, * 26. dubna 1944), bývalá princezna Jasuko (甯子内親王, Jasuko Naišinnó), je první dítě Takahita, prince Mikasy, a Juriko, princezny Mikasy. Dne 16. prosince 1966 se provdala za Tadatera Konoeho. V důsledku toho se vzdala svého císařského titulu a opustila japonskou císařskou rodinu, jak to vyžaduje zákon.

Mládí a vzdělávání 
Jasuko se narodila v císařské vile Numazu. V dětství Jasuko navštěvovala základní školu Gakušúin a poté střední školu Gakušúin pro ženy. Svá studia později zakončila absolvováním katedry japonského jazyka a literatury Univerzity Gakušúin.

Manželství a rodina 
Princezna Jasuko se 16. prosince 1966 provdala za Tadatera Konoeho. Po svatbě opustila japonskou císařskou rodinu a přijala příjmení svého manžela. Tadateru Konoe je mladší bratr bývalého premiéra Morihira Hosokawy a adoptivní vnuk (a dědic) bývalého premiéra Fumimara Konoeho. V současné době je prezidentem Japonské společnosti Červeného kříže. Mají syna jménem Tadahiro (* 18. července 1970). Prostřednictvím Tadahira a jeho manželky Keiko Kuni (sňatek 10. dubna 2004) má Jasuko tři vnoučata: dva chlapce a jednu dívku.

Tituly a oslovování 
 26. dubna 1944 – 16. prosince 1966: Její císařská Výsost princezna Jasuko
 16. prosince 1966 – dosud: paní Tadateru Konoe

Vyznamenání 
 : Velkostuha Řádu drahocenné koruny

Předkové

Odkazy

Reference 

Narození v roce 1944
Žijící lidé
Ženy
Japonské princezny
Lidé z Tokia
Nositelé velkostuhy Řádu drahocenné koruny (císařská rodina)